Eckholt ist ein deutscher Familienname folgender Personen:

 Bernhard Eckholt (1887–1949), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum, NSDAP)
 Margit Eckholt (* 1960), deutsche römisch-katholische Theologin und Hochschullehrerin
 Oskar Eckholt (1894–1982), Generalmajor der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Ekholt